Jász-Nagykun-Szolnok este un județ din estul Ungariei. Teritoriul lui corespunde în mare parte cu teritoriul comitatului Jász-Nagykun-Szolnok.

Municipii 

 Szolnok - Reședința de județ

Orașe

Sate

Vezi și 
 Euroregiunea DKMT

Jász-Nagykun-Szolnok